Il existe plusieurs rivières portant le nom de rivière Humber :
 la rivière Humber (Terre-Neuve et Labrador), près de Corner Brook au Canada.
 la rivière Humber (Ontario) qui traverse Toronto au Canada.
 Humber, une rivière et un estuaire dans le nord de l'Angleterre.

Homonymie